Futbolnij klub Njoman (, FK Njoman Hrodna;  , normalt bare kendt som Neman) er en hviderussisk fodboldklub fra Hrodna.

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Neman stadion. Klubben blev grundlagt i 1964.

Titler 
 Hviderussisk Pokalturnering (1): 1992–93.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1964